Кафзе́х (, ) — пещера в Израиле. Находится южнее города Назарет и западнее Тивериадского озера, на склоне горы Ха-Кфица обращённой в сторону Изреельской долины. Здесь были обнаружены останки 25 индивидов ближневосточных неандертальцев считаются одними из первых свидетельств выхода «анатомически современных людей» за пределы Африки.

Археологические раскопки 
Первые раскопки начали в пещере Р. Невиль, М. Стекелис в 1934 году, в результате чего были обнаружены 5 скелетов (Кафзех I — Кафзех V) в слоях с индустрией Леваллуа. Продолжены раскопки в пещеры были в 1965 году (Кафзех VI — Кафзех VIII), 1967 году (Кафзех IX — Кафзех X) и в 1971 году (Кафзех XI). В пещере Кафзех 64% орудий несут следы ретуши, тогда как в пещере Кебара доля таких орудий составляет всего 20%.

Всего в пещере Кафзех были обнаружены ископаемые останки 25 людей, которые относятся к более прогрессивной группе ближневосточных гоминид Схул-Кафзех, заметно отличающейся от более примитивных и похожих на европейских неандертальцев местных находок из пещер Табун, Амуд и Кебара. Некоторые останки, найденные в пещере, могут быть гибридами неандертальцев и человека разумного.

Термолюминесцентный анализ кремня из мустьерских слоёв дал возраст 92 000 ± 5000 лет (Valladas с соавт., 1988). Электронный парамагнитный резонанс (ESR) дал результат 130 000—90 000 лет. Для скелета 6 из пещеры Кафзех уран-ториевым методом получен возраст около 80 тыс. лет, уран-протактиниевым методом — возраст около 94 тыс. лет.

См. также 
 Гоминиды группы Схул-Кафзех

 Схул
 Кесем
 Манот

Примечания

Литература 
 
 Кафзех (Джебел Кафзех) — статья из Иллюстрированного толкового словаря «Физическая Антропология» — 2013.
 Алексеев В. П. К обоснованию положения черепов из пещеры Джебел Кафзех в системе гоминид // Вопросы антропологии, 1987, вып. 78, С. 6—13.
 Рогинский Я. Я., Палестинские и близкие им формы гоминид. В сборнике: Ископаемые гоминиды и происхождение человека, М., 1966.

Ссылки 
 The excavation of Qafzeh
 Джебель Кафзех: ранние палеоантропы / Jebel Qafzeh — «Каталог находок», Антропогенез. РУ
 Скелеты Кафзех 9 и 10

Палеолит Азии
Пещеры Израиля
Археологические объекты в Израиле
Пещеры — археологические памятники
Находки неандертальцев